Long Hill ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Long Hill (Fairfield County, Connecticut)
 Long Hill (Middlesex County, Connecticut)
 Long Hill (New London County, Connecticut)
 Long Hill (New Jersey)
 Long Hill Township, New Jersey

Berg:
 Long Hill (Victoria) in Australien

Sonstiges:
 Long Hill (Massachusetts), Naturschutzgebiet